Propreté
 Le propre liturgique
 Le propre chez Aristote: voir les Catégories. Le propre se distingue de l'essence ou quiddité d'une chose: le rire est le propre de l'homme, mais son essence c'est de penser (ou d'être un animal politique, zoon politikon). Voir aussi « cinq universaux ».
 En mathématiques, le qualificatif propre intervient dans divers concepts :
partie propre d'un ensemble
 en topologie : application propre, espace métrique propre
 en géométrie algébrique : 
 en analyse spectrale : valeur propre, vecteur propre et espace propre, fonction propre
 en analyse convexe : fonction propre